

Історія 
 Битва на Косовому полі (1389) () - битва 1389 року між Сербією та Османською імперією
 Битва на Косовому полі (1448) - битва між військами Османської імперії під проводом султана Мурада II і об'єднаними силами Угорщини та Валахії під командуванням угорського генерала Яноша Гуняді на Косовому полі.
 Косовська операція (1915) - битва Першої світової війни на Балканському фронті, між сербськими і болгарськими військами, що завершилася перемогою болгарських військ.
 Косовська операція (1944) -  одна з ключових битв в Косово і Метохії під час Другої світової війни, в ході якого об'єднані сили партизанів Югославії, Албанії та Болгарії витіснили німецькі війська з Косово і Метохії, а також розгромили сили албанських колабораціоністів. Успішно завершилась перемогою югославських партизанів і майже повним звільненням  Косова від окупантів. 
 Косовська війна - конфлікти на території Союзної Республіки Югославії: перший — конфлікт у Косові (на той час автономному краї СРЮ), розпочатий 28 лютого 1998 року етнічно албанською Армією визволення Косова, метою якої було здобуття незалежності краю, проти сербської поліції та югославської армії; другий — бомбардування Югославії силами НАТО, що тривало з 24 березня по 11 червня 1999 року.

Мистецтво 
 Битва на Косовому полі - історичний фільм, присвячений битві на Косовому полі. Знятий у 1989 році до 600-ї річниці битви.